Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2010 го́да () — 19-й сезон Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига 
Турнирная таблица

Курземе 
Розыгрыш в зоне «Курземе» проводился в двух подгруппах.

Группа A 
Турнирная таблица

Группа B 
Турнирная таблица

Итоговая таблица 
В связи с тем, что матчи в группе B не были сыграны вовремя, стыковые матчи между победителями групп A и B были отменены, победителем зоны «Курземе» была объявлена команда «Варавиксне» из Лиепаи, а команды в зоне расположились следующим образом:

Латгале 
Турнирная таблица

Видземе 
Турнирная таблица

 При равенстве в личных встречах (1:0 и 0:1), «Стайцелес Бебри» опережает «Валку» по лучшей разнице голов во всех встречах (+13 против +9).

Земгале 
Турнирная таблица

Северо-Восток 
Турнирная таблица

 «Кварцс» опережает «Гулбене 2005-2» по результатам личных встреч (2:2 и 4:2).

Даугавпилс 
Время проведения: 8 июня — 16 сентября

Турнирная таблица

 «Диттон/Даугава» опережает «ЛДЗ/Карго» по результатам личных встреч (1:1 и 5:1).
 РСС/ЛРЦ опережает «Латгалес цельдарис» по результатам личных встреч (5:1 и 0:3).

Финальный турнир

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Матч за 3-е место 

|}

Финал 

|}

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2010
 Первая лига Латвии по футболу 2010
 Кубок Латвии по футболу 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 Результаты финального турнира на сайте Латвийской футбольной федерации
 Статистика сезона на RSSSF

2010
Футбол в Латвии в 2010 году